

Aziende
Ruby – Casa automobilistica specializzata in cyclecar e attiva negli anni venti e trenta del secolo scorso

Cinema
 Ruby – film del 1977 diretto da Curtis Harrington
 Ruby – film del 2021 diretto da Gail Harvey
 Ruby: Il terzo uomo a Dallas (Ruby) – film del 1992 diretto da John Mackenzie

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Ruby – città della Census Area di Yukon-Koyukuk, Alaska
 Ruby – città della Contea di Chesterfield, Carolina del Sud
 Ruby – città della Contea di Chippewa, Wisconsin
 Ruby – unincorporated community della Contea di Seward, Nebraska

Informatica
 Ruby – linguaggio di scripting
 Ruby markup – sequenze di testo utilizzate nei documenti dell'Asia orientale

Letteratura
 Ruby – romanzo di Virginia Andrews del 1991

Musica
 Ruby – album di Tom Fogerty del 1976
 Ruby – singolo dei Kaiser Chiefs del 2007, dall'album Yours Truly, Angry Mob
 Ruby – EP di Laura Rizzotto del 2018
Ruby – album di Macy Gray del 2018

Onomastica
 Ruby – forma inglese del nome proprio di persona italiano femminile Rubina

Persone
 Ruby – attrice pornografica statunitense
 Jack Ruby – criminale statunitense
 Lloyd Ruby – pilota automobilistico statunitense
 Ruby – cantante

Personaggi
 Ruby – personaggio del film d'animazione Disney Lilli e il vagabondo II - Il cucciolo ribelle
 Ruby – personaggio della serie televisiva Supernatural
 Ruby – personaggio del manga Pokémon Adventures

Politica
 Caso Ruby – procedimento giudiziario a carico di Silvio Berlusconi

Videogiochi
 Pokémon Rubino (in inglese Pokémon Ruby) – videogioco della serie Pokémon

Altro 
 Ruby – pistola

Pagine correlate 
 Rubi